Слушка () — фамилия.

Известные носители:
 Слушка, Юзеф Богуслав (1652—1701) — военный и государственный деятель Великого княжества Литовского и Речи Посполитой.
 Слушка, Александр (около 1580 — июль 1647) — государственный деятель Великого княжества Литовского
 Слушка, Жигимонт Адам — государственный деятель Великого княжества Литовского
 Слушка, Богуслав Ежи (ок. 1620—1658) — государственный деятель Великого княжества Литовского
 Слушка, Кшиштоф (ум. 1620) — государственный деятель Великого княжества Литовского.
 Слушка, Доминик Михаил (ок. 1655—1713) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, полковник.

См. также 
 Служка — прислуга.